Междузоналният турнир по шахмат 1948 е етап в съревнованието за титлата „световен шампион по шахмат“. Провежда се от 15 юли до 15 август 1948 в Салтшьобаден, предградие на Стокхолм, Швеция.

Заелите първите 5 места се класират за Турнира на претендентите през 1950 г. Поради отказа на някои шахматисти да участват за Турнира на претендентите се допускат още 4-ма – заелите 6-9 място на междузоналния турнир.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматы за 1947–1949 гг. Москва: Физкультура и спорт, 1951. С. 55-67.
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 294. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Състезания по шахмат в Швеция